Coccophagus — род паразитических наездников надсемейства хальцид.
Около 250 описанных видов. Встречаются повсеместно.
Длина 1—2 мм. Как правило, чёрные с жёлтыми отметинами (иногда полностью жёлтые). Усики состоят из 8, или редко из 7 члеников. Передние крылья равномерно и густо опушенные с бахромкой по краям. Паразитируют на ложнощитовках (Coccidae), червецах (Pseudococcidae) и некоторых других насекомых (Eriococcidae). При этом самцы бывают вторичными паразитами (иногда на личинках своего же вида).

Список видов

Примечания

Ссылки 
 Universal Chalcidoidea Database: Coccophagus Westwood, 1833 

Афелиниды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых